

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 15, w tym 5 podstawowych
 Lisiny – część miasta Rypin
 Lisiny – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rogowo 
 Lisiny – część wsi Osówka w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Czernikowo
 Lisiny – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Cekcyn
 Lisiny – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Śliwice
 Lisiny – część wsi Częstoszowice w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Książ Wielki 
 Lisiny – część wsi Kalina-Lisiniec w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Miechów
 Lisiny – część wsi Walentynów w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Lipsko
 Lisiny –  przysiółek wsi Dąbrowa w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Strzegowo
 Lisiny – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Lubowidz
 Lisiny – część wsi Stare Jemielite w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Śniadowo
 Lisiny – część wsi Gałkowice w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Dwikozy 
 Lisiny – część wsi Niedźwice w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Koprzywnica
 Lisiny – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mikołajki
 Lisiny – część wsi Baranów w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Baranów

Inne 
 Lisiny – nieistniejąca wieś w województwie zachodniopomorskim, powiecie białogardzkim, gminie Karlino